La palabra Mastretta puede referirse a:

Personas:
 Nacho Mastretta, músico, compositor y productor discográfico español.
 Daniel Mastretta, ingeniero mexicano, creador del auto deportivo Mastretta MXT.
 Ángeles Mastretta, escritora mexicana.
 Fernando Mastretta, pintor, artista plástico español.

Automóviles:
 Mastretta MXT, coupé deportivo Mexicano.
 Mastretta Unidiseño, coupé Kit car diseñado por Unidiseño.

Compañías:
 Mastretta-Technoidea SA de CV (o simplemente Mastretta), compañía automotora mexicana.

Otros:
 Mastretta, grupo de música liderado por Nacho Mastretta.